КИ Клаксвик () или просто КИ е футболен отбор от град Клаксвик, остров Борой, Фарьорски острови. Основан е на 24 август 1904 г. и е един от най-титулуваните и успешни отбори в местния шампионат. Клубните цветове са синьо и бяло. Мачовете си отборът играе на стадион Вид Дюпумюра, който разполага с 2600 от които 530 седящи места. Тимът играе в най-високото ниво на футбола на Фарьорските острови.

През 1992 г. тимът прави своя дебют в европейските турнири с участие в предварителните кръгове на Шампионската лига. Там среща латвийския Сконто Рига, но губи с общ резултат 1:6 след двата мача.

Най-известния играч играл някога за клуба е Тоди Йонсон, който е и юноша на клуба. В кариерата си той играе за отбори като датските Люнгбю и ФК Копенхаген, както и за норвежкия ИК Старт.

Успехи 
 Формуладейлдин: (Висша лига)
  Шампион (20): 1942, 1945, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1961, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1991, 1999, 2019, 2021, 2022
  Второ място (12): 1947, 1951, 1962, 1963, 1971, 1973, 1974, 1975, 1996, 1998, 2016, 2017
 Купа на Фарьорски острови:
  Носител (6): 1966, 1967, 1990, 1994, 1999, 2016
  Финалист (7): 1955, 1957, 1973, 1979, 1992, 1998, 2001

Статистика в турнирите на УЕФА

Сезон по сезон

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт
 Сайт на привържениците
 Информация за клуба
 Портал на фарьорския футбол
 Профил
 Състав

Клаксвик